Can-can – danza
 Can-Can – film del 1960
 Can-Can – musical del 1963
 Can-Can – brano principale del musical omonimo
 Can Can – gruppo musicale rock statunitense
 Can Can – profumo realizzato da Paris Hilton